Vlagyimir Ivanovics Szmirnov (1887–1974) orosz matematikus
 Vlagyimir Ivanovics Szmirnov (1910–1988) orosz geológus, a MTA tiszteleti tagja